Estats Units:
Comtat de Lake (Califòrnia)
Comtat de Lake (Colorado)
Comtat de Lake (Dakota del Sud)
Comtat de Lake (Florida)
Comtat de Lake (Illinois)
Comtat de Lake (Indiana)
Comtat de Lake (Michigan)
Comtat de Lake (Minnesota)
Comtat de Lake (Montana)
Comtat de Lake (Ohio)
Comtat de Lake (Oregon)
Comtat de Lake (Tennessee)
 Nova Zelanda:
Comtat de Lake (Nova Zelanda)